Brawn es un personaje ficticio del mundo de Transformers él es miembro de los Autobots liderado por Optimus Prime.

Generación 1 
Brawn es un Autobot del grupo de los mini-vehículos junto con Bumblebee y Cliffjumper, su modo alterno es un Land Rover Defender.

Brawn en la Tierra es esencialmente un medio hostil, muy testarudo y él lo ama. Fuerte, robusto, ágil es el más rudo de los Autobots, adora los desafíos y es un Autobot muy impulsivo ante los Decepticons. Es el segundo Autobot más fuerte, es de alta resistencia al fuego de artillería, pero es vulnerable a los ataques de las ondas electromagnéticas.

Brawn al parecer muere en la batalla de ciudad Autobot del 2005 Transformers The Movie de 1985, cuando estaba junto con Ironhide, Ratchet y Prowl, él se ofreció para ser parte de una misión en el transbordador en cual iban a ciudad Autobot en la Tierra en busca de más energon. El transbordador fue atacado en ruta por los Decepticons, y como Brawn fue el primero en reaccionar corriendo para atacarlos en eso Starscream le disparó a modo de arma de Megatron, causándole la muerte. Aunque curiosamente Brawn aparece en el episodio #82 Carnage in C-minor o Carniceria en C-menor de la tercera temporada, por lo que muchos fanes piensan que este no murió sino quedó gravemente herido y sus compañeros Autobots lo rescataron y lo repararon por lo que no se vio su cuerpo cambiando a gris negro.

Transformers Animated 
Brawn en Transformers Animated es uno de los Guardianes del Puente Espacial bajo las órdenes de Rodimus Prime Brawn es un Autobot que aunque su tamaño lo hace más pequeño que Bumblebee, su fuerza es más grande que la de Bulkhead.

Su primera aparición fue en la tercera temporada, episodio 30 "Teletransportados Parte I" el aparece en una batalla contra el Equipo Chaar de los Decepticons quienes querían usar el puente espacial para llegar a Cybertron el Equipo Chaar está encabezado por Strika quien junto con Blackout, Oil Slick, Spittor y Cyclonus los atacan, en eso Brawn con su extrema fuerza les arroja una gran parte del asteroide para frenar a Strika ya que no le hizo nada tuvo que huir con su compañero Ironhide quien tampoco no podía contra estos Decepticons, su modo alterno es un Automóvil Cybertroniano.

Bumblebee 
Brawn aparece como uno de los últimos soldados Autobot en Cybertron. Él es golpeado en el hombro por los buscadores Decepticon que atacan a los Autobots, pero sobrevive a su lesión y evacua a Cybertron con los Autobots restantes.

Enlaces externos 
Brawn en Transformers Wiki

Personajes de Transformers
Autobots
Héroes robots